Die 1. Division 1989 war die 44. Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 2. April 1989 und endete am 29. Oktober 1989. Titelverteidiger war Brøndby IF.

Modus 
14 Vereine spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die zwei Letzten stiegen in die 2. Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1989
Danische 1 Division 1989